Osoby o tym nazwisku:
 Alphons Egli – szwajcarski polityk, prawnik 
 André Egli – szwajcarski piłkarz 
 Hans Egli – szwajcarski strzelec
 Paul Egli – szwajcarski kolarz szosowy i przełajowy